EIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Einasleigh (Australia)